Plastomenus — викопний рід черепах родини трикігтевих черепах (Trionychidae). Скам'янілі рештки представників роду знайдені у США (Монтана, Вайомінг, Нью-Мексико, Північна Дакота, Аризона, Колорадо та Юта) та Канаді (Альберта). Черепаха жила у кінці крейди до еоцену (70-37 млн років тому).

Види 
 Plastomenus acupictus
 Plastomenus catenatus
 Plastomenus communis
 Plastomenus corrugatus
 Plastomenus costatus
 Plastomenus fractus
 Plastomenus insignis
 Plastomenus joycei
 Plastomenus lachrymalis
 Plastomenus leptomitus
 Plastomenus mlynarski
 Plastomenus molopinus
 Plastomenus oedemius
 Plastomenus punctulatus
 Plastomenus tantillus
 Plastomenus torrejonensis
 Plastomenus visendus

Філогенія 
Кладограма за Joyce, Revan, Lyson and Danilov, 2009:

Кладограма за Joyce and Lyson, 2011:

Посилання 
 http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=37681 

†
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1873
Плазуни палеоцену
Плазуни еоцену